Шији може да се односи на:

 Шији (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Шији (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Шији (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Шији Мазарен, насељено место у Француској, у департману Есон